Osoby o tym nazwisku:
 Hervé Juvin – francuski eseista, publicysta, pisarz i konsultant
 Philippe Juvin – francuski polityk, urzędnik państwowy i lekarz